Velika nagrada Brazilije 1984 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 25. marca 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 61
| 1:42:34,492
| 4
| 9
|-
! 2
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 61
| + 40,514 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 61
| + 59,128 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 60
| +1 krog
| 13
| 3
|-
! 5
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 59
| Brez goriva
| 8
| 2
|-
! 6
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-Ford
| 59
| +2 kroga
| 20
| 1
|-
! 7
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 59
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 8
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
| 58
| +3 krogi
| 26
|  
|-
! DSQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 60
| Diskvalifikacija
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 51
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 42
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 41
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 38
| El. sistem
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 35
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 32
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 2
|  Teo Fabi
| Brabham-BMW
| 32
| Turbo
| 15
|  
|-
! Ods
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 30
| El. sistem
| 10
|  
|-
! Ods
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 28
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 25
| Pregrevanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 24
| El. sistem
| 25
|  
|-
! Ods
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 18
| Turbo
| 17
|  
|-
! Ods
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 15
| El. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 14
| Zavore
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 12
| Distributor
| 23
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 11
| Diskvalifikacija
| 22
|  
|-
! Ods
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 8
| Turbo
| 16
|  
|-
! DSQ
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 0
| Diskvalifikacija
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'36.499

Formula 1 sezona 1984
1984